UTI é uma sigla que se pode referir a:

 Unidade de terapia intensiva
 Unidade de transporte intermodal

ou a sigla inglesa para
 União Internacional de Telecomunicações